Label ([]; Plural: Labels; aus dem Englischen für ‚Zettel, Etikett‘) steht für:

 Etikett, Bezettelung, mit dem zum Beispiel der Preis einer Ware ausgezeichnet wird
 Marke (Marketing), allgemein ein wirtschaftliches Wiedererkennungszeichen
 Marke (Recht), individuell eindeutiges Identifikationszeichen
 Prädikat (Qualität), Qualitätsmerkmal, als Prüf- oder Gütesiegel
 Imprint, Wortmarke eines Verlagsunternehmens, Verlagslabel
 Musiklabel, Verlag oder eine Verlagslinie in der Musikindustrie 
 Modelabel, Stilmarke in der Mode
 Label (Programmierung), Bezeichner innerhalb eines Programmcodes
 Label (Steuerelement), Anzeige von Text in einer grafischen Benutzeroberfläche
 Etikettierungsansatz, Zuschreibung einer bestimmten Eigenschaft durch gesellschaftliche Gruppen an ein Individuum, Labeling Approach

Siehe auch: